Perpetuum Mobile () — «вечный двигатель».

Музыка
 Perpetuum mobile — музыкальная пьеса быстрого темпа с упорно повторяющимся тем же мотивом.
 Perpetuum Mobile — короткая музыкальная композиция Иоганна Штрауса-мл. без чёткого начала и конца.
Perpetuum Mobile, Георг Филипп Телеман, увертюра (сюита) ре мажор TWV 55:D12
Perpetuum Mobile, (1963) OP.10 Арво Пярт 
Perpetuum Mobile  (1922) BV293 Бузони, Ферруччо
 «Perpetuum Mobile» (2004) — альбом немецкой группы «Einstürzende Neubauten».
 «Perpetuum Mobile» (16 августа 2016 г.) —  Perpetuum mobile pt. II (Люди-невидимки — название альбома)

Кино
 Perpetuum Mobile (с 2011; Минск) — ежегодный международный фестиваль короткометражного кино.

Примечания